Mitrovics Gyula (1841–1903) református lelkész, teológus, tanár, író
 Mitrovics Gyula (1871–1965) filozófus, esztéta, neveléstudós, egyetemi tanár, pedagógiai író, az MTA levelező tagja